Проспект Богдана Хмельницкого — название проспектов в нескольких городах Украины и России.

Украина 
 Проспект Богдана Хмельницкого — проспект в Днепре.
 Проспект Богдана Хмельницкого — проспект в Донецке.
 Проспект Богдана Хмельницкого — проспект в Мелитополе.

Россия 
 Проспект Богдана Хмельницкого — проспект в Белгороде.

См. также 
 Улица Богдана Хмельницкого.

Проспекты Богдана Хмельницкого